Пшасныш () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пшаснышский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7189 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 

 Бартники
 Богате
 Церпигуж
 Дембины
 Добжанково
 Эмово
 Фиялково
 Голяны
 Гостково
 Гуры-Карвацке
 Грабово
 Карвач
 Киевице
 Клевки
 Лешно
 Лисёгура
 Мхово
 Мхувко
 Мирув
 Нове-Хеленово
 Обромб
 Огленда
 Осувец-Кмецы
 Осувец-Шляхецки
 Сонтшаска
 Сераково
 Стара-Кремпа
 Старе-Хеленово
 Шля
 Тшчанка
 Велёдруж
 Выромб-Карвацки
 Закоце
 Завадки

Поселения 
 Аннополь
 Бжезице
 Франково
 Хеленово-Гадомец
 Янин
 Юзефово
 Карбувко
 Ксенство
 Кусково
 Патоленка
 Вандолин
 Свенте-Мейсце
 Выгода

Соседние гмины 
 Гмина Чернице-Борове
 Гмина Еднорожец
 Гмина Красне
 Гмина Кшиновлога-Мала
 Гмина Плонявы-Брамура
 Пшасныш

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства